Charles Dyer, architecte britannique, 1794 – 1848
 Charles Dyer, dramaturge et scénariste britannique, né en 1928